Jin kan henvise til:

 kinesisk
 Jin (mål) (斤) – en kinesisk vægtenhed
 Jin (sprog) (晉語) – et kinesisk sprog
 Jin (stat) (晋) – en kinesisk oldtidsstat (11. – 4. århundrede f.v.t.)
 Jin-dynastiet (265-420) – kinesisk dynasti. Det kan inddels i: 
Det vestlige Jin-dynasti (265-316) (Xi-Jin) og 
Det østlige Jin-dynasti (317-420) (Dong-Jin)
 Jin-dynastiet (936-947) – kinesisk dynasti, også kendt som det senere Jin-dynasti (Hou-Jin) (del af De Fem Dynastier og de Ti Kongedømmer)
 Jin-dynastiet (1115-1234) – kinesisk dynasti, også kendt som det jurchenske Jing-dynasti
 Det senere Jinn Dynasti (1616-1936) – kinesisk dynasti, efter 1636 kendt som Qing-dynastiet

 koreansk
 Jin (Koreansk stat) – en historisk koreansk stat

 andet
 Jin (rapper) – amerikansk rapper